Brownstone – tipo di minerale
 Brownstone – gruppo musicale statunitense
 Brownstone Productions – casa di produzione cinematografica statunitense